Торібіо де Бенавенте (1482—1568) — іспанський священик, місіонер у Новій Іспанії, автор праць з історії ацтеків.
 Торібіо Родрігес де Мендоса (1750—1825) — перуанський вчений.
 Торібіо Ромо Гонсалес (1900—1928) — мексиканський католицький свяшеник; мученик.

 Даніель Торібіо (* 1988) — іспанський футболіст.
 Мануель Ортіс Торібіо (* 1984) — іспанський футболіст, захисник клубу «Пуне Сіті».
 Рубен Торібіо Діас (* 1952) — перуанський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Хосе Торібіо Меріно (1915—1996) — адмірал чилійського флоту, був одним із головних лідерів державного перевороту 1973 року.
 Селінес Торібіо — домініканська актриса, модель і телеведуча.
 Симеон Торібіо (1905—1969) — філіппінський легкоатлет-олімпієць.
 Торібіо Теран — в.о. президента Нікарагуа в 1849 році.

 Санто-Торібіо-де-Ліебана — католицький монастир в Кантабрії (Іспанія).
 Торібіо — місто і муніципалітет на південному заході Колумбії, департамент Каука.
 Саето-Торібіо — район в перуанському регіоні Анкаш.